Eine Lahntalbrücke überquert die Lahn bei folgenden Orten:

 Dorlar, die Lahntalbrücke Dorlar der A 45
 Lahnstein, die Lahntalbrücke Lahnstein der B 42
 Limburg, die Lahntalbrücke Limburg der A 3
 Limburg, die Lahntalbrücke (NBS Köln–Rhein/Main) der Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main